Montan ou Montán est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens 
 Montan du Vivarais (), ermite dans les montagnes du Vivarais ; saint chrétien fêté le 9 novembre ou localement le 20 novembre.
 Montan du Luxembourg (), ermite à la Fère dans le Luxembourg ; fêté le 17 mai

Autres patronymes 
 Montanus de Phrygie ou Montan, hérésiarque, chrétien à l'origine du montanisme.
 Montan de Tolède ou Montan, évêque métropolitain de Tolède, qui préside le  concile de Tolède.

Toponymes 

 Montán, localité espagnole de Galice, sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
 Montán, commune de la province de Castellon dans la Communauté valencienne.
 Montan est une commune dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.

Notes et références